L'édition 2022 du tournoi de tennis de Cluj se déroule du 10 au  sur dur en intérieur à Cluj-Napoca. Elle fait partie de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Irina-Camelia Begu, remplacée par  Harriet Dart
  Kaja Juvan, remplacée par  Dayana Yastremska
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Océane Dodin
  Aleksandra Krunić, remplacée par  Dalma Gálfi
  Tereza Martincová, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Mayar Sherif, remplacée par  Wang Xinyu
  Laura Siegemund, remplacée par  Harmony Tan
  Sara Sorribes Tormo, remplacée par  Varvara Gracheva

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Russe Anna Blinkova remporte son  WTA, le  depuis 2019, en dominant en finale l'Italienne Jasmine Paolini.

La paire Kirsten Flipkens / Laura Siegemund remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cluj
 Saison 2022 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Cluj
Sport en Roumanie en 2022
Tennis en octobre 2022